Velden (Nederland), een dorpskern van de gemeente Venlo in Nederlands Limburg
Velden (Nürnberger Land), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren in het district Nürnberger Land
Velden (Landshut), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren in het district Landshut
Velden am Wörther See, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië in het district Villach-Land

De Velden
 De Velden (Almere), wijk in de Nederlandse plaats Almere

Zie ook 
 Veld (doorverwijspagina)
 Velde (doorverwijspagina)